Untamed Heart, filme de 1993.
 Corazón indomable, telenovela de 2013.

Desambiguação
Desambiguações de artes